Coenonympha thyrsides är en fjärilsart som beskrevs av Staudinger-rebel 1901. Coenonympha thyrsides ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
thyrsides